Entrepose GTM pour les travaux pétroliers maritimes (ETPM) - Franse offshore aannemer
 E.T.P.M. 1601 (schip, 1974) - kraanschip en pijpenlegger
 E.T.P.M. 701 (schip, 1975) - kraanschip en pijpenlegger